Carl Blümel ist der Name folgender Personen:

* Carl Blümel (Fabrikant) (1782–1840), österreichischer Fabrikant
 Carl Blümel (Archäologe) (1893–1976), deutscher Archäologe